Eishockey-Eredivisie 1994/95 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eishockey-Eredivisie (Belgien) 1994/95, die Spielzeit der höchsten belgischen Eishockeyspielklasse Eredivisie
 Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 1994/95, die Spielzeit der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse Eredivisie